Bielecki (forma żeńska: Bielecka; liczba mnoga: Bieleccy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 18230 osób.

Osoby noszące nazwisko Bielecki 
 Adam Bielecki – strona ujednoznaczniająca
 Adam Bielecki (1811–1859) – polski ksiądz, działacz niepodległościowy
 Adam Bielecki (1910–2003) – polski matematyk
 Adam Bielecki (ur. 1983) – polski alpinista i himalaista
 Aleksander Bielecki – profesor nauk biologicznych
 Czesław Bielecki (ur. 1948) – polski architekt, publicysta i polityk
 Jan Bielecki – strona ujednoznaczniająca
 Jan Bielecki (1869–1926) – polski chemik, profesor
 Jan Bielecki (1946–2001) – polski informatyk
 Jan Krzysztof Bielecki (ur. 1951) – polski ekonomista, polityk, premier III Rzeczypospolitej
 Jerzy Bielecki – strona ujednoznaczniająca
 Jerzy Bielecki (1921–2011) – więzień obozu Auschwitz-Birkenau, odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Jerzy Bielecki (1922–2000) – polski aktor teatralny i filmowy
 Jerzy Bielecki (ur. 1969) – polski polityk, inżynier elektronik, poseł na Sejm RP V i VIII kadencji
 Karol Bielecki (ur. 1982) – polski piłkarz ręczny
 Krzysztof Bielecki – strona ujednoznaczniająca
 Krzysztof Bielecki (ur. 1938) – lekarz chirurg, profesor nauk medycznych
 Krzysztof Bielecki (ur. 1952) – polski dziennikarz, poseł na Sejm X kadencji
 Krzysztof Bielecki (ur. 1960) – polski prozaik
 Maria Bielecka – technolog żywności, profesor nauk rolniczych
 Marian Bielecki (ur. 1975) – historyk i teoretyk literatury
 Mieczysław Bielecki (1896–1940) – radiodiagnostyk, profesor nauk medycznych
 Robert Bielecki (1939–1998) – polski historyk
 Stanisław Bielecki – strona ujednoznaczniająca
 Stanisław Bielecki (ur. 1946) – polski chemik, rektor Politechniki Łódzkiej, profesor
 Stanisław Bielecki (1947–2012) – polski duchowny, profesor i pedagog KULu i Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
 Stanisław Bielecki – polski pułkownik Ludowego Wojska Polskiego
 Stanisław Bielecki (1928-2001) – polski dziennikarz, I wiceprezydent m.st. Warszawy (1972-1990), I Sekretarz Światowej Unii Miast Pokoju (1982-2001)
 Tadeusz Bielecki (1901–1982) – polski polityk narodowy, działacz emigracyjny
 Violetta Bielecka (ur. 1957) – dyrygentka
 Władysław Bielecki (1896–1942 lub 1943) – polski rzeźbiarz i grafik
 Włodzimierz Bielecki – informatyk, profesor nauk technicznych
 Zbigniew Bielecki – elektronik, profesor nauk technicznych
 Wołodymyr Biłećkyj (ur. 1950) – ukraiński doktor habilitowany nauk technicznych

Przypisy 

Polskie nazwiska